Lodtmann  ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gerhard Wilhelm Lodtmann (1720–1755), deutscher Jurist und Historiker
 Johann Anton Lodtmann (1672–1718), Bürgermeister von Osnabrück
 Justus Friedrich August Lodtmann (1743–1808), deutscher Jurist, Archivar und Rechtshistoriker 

Siehe auch:
 Lottmann
 Lottman
 Lotman